Yeke peut désigner :
 les Yeke, une population d'Afrique centrale
 le yeke (ou kiyeke), une langue bantoue

Voir aussi 
 Yéké yéké, une chanson de Mory Kante